Maximiliano I (Wiener Neustadt, Austria,  - Wels, Austria, )  fue archiduque de Austria (1493-1519), rey de Romanos (1486-1519) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1508-1519). Hijo del emperador Federico III y Leonor de Portugal y Aragón, se casó en 1477 con la duquesa María de Borgoña de quien enviudaría en 1482. Ella era heredera de la casa de Borgoña e hija única de Carlos «el Temerario».

Primeros años

Infancia 
Maximiliano I fue el segundo hijo del archiduque austriaco y Sacro emperador romano Federico III y de Leonor de Portugal, hija de Eduardo I de Portugal, rey de Portugal. Nació el 22 de marzo de 1459 en el castillo de Wiener Neustadt y fue bautizado tres días después, el 25 de marzo, en la Catedral de San Jorge en Neustadt, su padrino fue el voivoda Nicolás Újlaki, quien disfrutó de la confianza del emperador. Durante su infancia, una gran influencia sobre él tuvo su madre, de la que formó su carácter. La muerte temprana de su madre en 1467 fue un fuerte golpe para Maximiliano.

Su hermano mayor, Cristóbal, murió en la infancia, y desde su primera infancia Maximiliano fue educado como heredero de su padre. Inicialmente, Maximiliano fue educado por su madre, pero luego Federico, al darse cuenta de que su hijo estaba siendo demasiado mimado, tomó a su hijo de su madre y nombró al sacerdote Pedro Engelbrecht como su tutor. El nuevo tutor trató de "introducir" el conocimiento a Maximiliano, pero no tuvo mucho éxito en esto. Más tarde, la madre pudo lograr el nombramiento de un maestro de gramática, Thomas von Zilli. También se prestó mucha atención al estudio de las escrituras de la iglesia, pero Maximiliano, bajo la influencia de su madre, creía en su propia mente, a veces en gran desacuerdo con la Iglesia Católica. Los cronistas de la época no ocultaron que Maximiliano no podía asimilar una gran cantidad de conocimiento.

Maximiliano tenía conocimientos de idiomas y dominaba el neerlandés, el francés y el inglés, pero no sabía muy bien el latín. Los maestros también intentaron corregir el tartamudeo de Maximiliano, pero no lo lograron.

Boda 
A los 15 años Maximiliano encontró una novia. La elección recayó en María de Borgoña, hija de Carlos «el Temerario», duque de Borgoña. María era una de las novias más ricas de su época, heredera de las enormes paternidades, que incluía el ducado de Borgoña, Luxemburgo, Brabante, Limburgo y Güeldres, el condado de Borgoña (Franco-condado), así como varios otros condados: Flandes, Henao, Holanda, Zelanda, Frisia Oriental, Namur, Auxerre, Mâcon, Boulogne y la Picardía. El rey de Francia, Luis XI, buscó persistentemente que se le entregara su mano a su hijo, había otros reclamantes, incluido el hermano del rey de Inglaterra y el hijo del duque de Cleves. Sin embargo, el duque Carlos eligió a Maximiliano, hijo del emperador, quien podría darle el codiciado título real al duque de Borgoña.

Ya en 1463, el papa Pío II, quien anteriormente como Enea Silvio Piccolomini fue consultor de Federico III, se había propuesto un matrimonio entre Maximiliano y María de Borgoña. El, en ese entonces, aspirante al duque de Borgoña, Carlos el Temerario, tomó la idea y vio en Maximiliano un potencial candidato matrimonial para su única hija, María. El heterogéneo Ducado era en ese momento el país más deseable de Europa, ya que no solo elogiaba su fabulosa riqueza, causada por el hábil comercio de las ciudades flamencas, sino que se consideraba el último refugio de la vida caballeresca y la cultura caballeresca en constante desaparición. A pesar de las tradiciones culturales medievales, Borgoña se había convertido en un Estado administrativo moderno.

Las negociaciones sobre el matrimonio comenzaron en 1473, pero el emperador Federico, para decepción de Carlos, no tuvo prisa en prometer ese título real, y también se negó a asignar dinero para gastos militares. Las negociaciones se estancaron. Después de la muerte de Carlos en la batalla de Nancy en enero de 1477, María, quien se convirtió en duquesa, por temor al rey francés Luis, quien exigió que se casara con el delfín, reanudó las negociaciones sobre el matrimonio con Maximiliano, abandonando muchas de las demandas de su padre. Federico estuvo de acuerdo y el 21 de abril en Brujas, se celebró la ceremonia del per procurationem (matrimonio por poder), ya que Maximiliano no estaba presente. (Fue representado por el Duque Luis de Baviera.) Posteriormente se repitió la ceremonia en Gante. Luis  intentó en todo sentido impedir el matrimonio, declarando que, como señor supremo de María, se negaba a aceptar el matrimonio. En lo personal, Maximiliano logró llegar a Gante solamente el 18 de agosto. Al día siguiente,19 de agosto de 1477, tuvo lugar la ceremonia de matrimonio.

Guerras con Francia

Guerra de sucesión de Borgoña 

Como resultado del matrimonio de Maximiliano y María, los Habsburgo pudieron reclamar las tierras del ducado de Borgoña. Maximiliano, después de su matrimonio, vivió en la corte de Borgoña. Según el contrato redactado el 17 de septiembre de 1477, Maximiliano fue declarado heredero de María. Anteriormente, en el contrato celebrado con las ciudades de Borgoña, se afirmaba que las posesiones borgoñonas deberían ser inseparables.

Luis XI de Francia no aceptó la pérdida de Borgoña, y en la primavera de 1478 estalló una guerra entre él y Maximiliano. Al mismo tiempo, el padre de Maximiliano, el emperador Federico III, no ayudó a su hijo de ninguna manera.

Desde enero de 1477, el ejército de Luis ya ocupaba la mayor parte de Borgoña, Franco Condado, Picardía y Artois. Para administrar estas posesiones, Luis nombró a tres de sus comisionados, que fueron estacionados en Dijon. Sin embargo, pronto estalló una rebelión en el Franco-Condado, que se extendió a Borgoña. Uno de los representantes de Luis, Jean de Chalon, Príncipe de Orange, se pasó al lado de Maria y, en junio, pudo liberar a la mayor parte de Borgoña de los franceses. El comandante en jefe del ejército francés, Georges de La Tremuille, pudo recuperar Dijon, pero no pudo continuar desarrollando el éxito, porque Maximiliano logró reclutar rápidamente un ejército. El 11 de julio de 1478, Maximiliano y Luis firmaron una tregua por un año. 

Después de la expiración de la tregua en 1479, se reanudaron las hostilidades. El ejército francés bajo el mando de Carlos, conde de Angoulema invadió Borgoña y Franco-Condado, donde logró capturar varias ciudades, entre ellas Bon, Semur, Dole, Auxon y Besancon. Maximiliano le dio a los partidarios de Maria el control de las operaciones de la guerra en Borgoña, mientras que él se concentró en las operaciones militares en Flandes y Artois.

El 7 de agosto de 1479 se llevó a cabo la batalla de  Guinegate. Inicialmente, la ventaja estaba del lado de los franceses, comandado por Felipe de Crèvecœur, pero gracias al coraje personal de Maximiliano, quien se lanzó al centro de la lucha, logró ganar.

Sin embargo, los franceses continuaron sus ataques depredadores, y Maximiliano no tenía suficiente dinero para continuar la lucha contra ellos.

El 6 de marzo de 1482, la esposa de Maximiliano, María, se fracturó la columna cuando su corcel tropezó, lanzándola al suelo durante una cetrería. Tres semanas después murió y fue enterrada en Brujas. La muerte de su esposa, además del dolor personal (según los contemporáneos, Maximiliano quería mucho a su esposa y su corazón permanecía en Brujas), trajo problemas políticos adicionales a Maximiliano. Bajo la voluntad de María, su joven hijo Felipe fue proclamado nuevo duque, y Maximiliano se convirtió en regente. Sin embargo, los estados holandeses se negaron a reconocer el testamento de María, esto fue inmediatamente utilizado por el rey francés Luis XI, que invadió Franco-Condado y declaró sus reclamos a toda la herencia de Carlos el Audaz.

Los estados generales sin la participación de Maximiliano el 23 de diciembre de 1482, concluyeron el Tratado de Arras con el rey de Francia, según el cual Borgoña, Franco-Condado, Artois y Picardía fueron asignados a Francia, y los Países Bajos y Luxemburgo  a los Habsburgo. El delfín francés Carlos también se comprometió con la hija de Maximiliano, Margarita, que iba a ser educada en Francia. Artois y Franco-Condado fueron prometidos como dote de Margarita.

Maximiliano no pudo resistir la decisión de los Estados Generales: en sus propias palabras, "se sintió como san Eustaquio, cuyo lobo arrastró a su hijo, y el león a su hija", y comenzó una guerra real contra ellos, luchando contra los franceses y contra sus ciudades. Pudo encontrar aventureros en los Países Bajos y en 1483 creó el famoso ejército de Landsknecht. La guerra continuó hasta junio de 1485, hasta que el gobierno de la ciudad de Gante hizo las paces con Maximiliano, reconociendo su derecho a la tutela de su hijo. Como resultado, Maximiliano logró asegurar los Países Bajos altamente desarrollados y varias zonas entre Francia y Alemania. Esto puso inmediatamente a Maximiliano en el centro de la política europea y aumentó considerablemente el prestigio de la casa de los Habsburgo.

En septiembre de 1494, el hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso, tenía 16 años de edad y fue declarado adulto. En Lovaina, el estado borgoñón le dio las riendas del gobierno. Sin embargo, Felipe tuvo relaciones amistosas con el rey de Francia, Luis XII, y dirigió la política pro francesa, incluso prestando juramento a Luis, lo que originó un conflicto con su padre.

En 1496, Felipe se casó con la princesa española Juana. La inesperada muerte del hermano de Juana, el legítimo heredero del trono español, hizo de Felipe rey de Castilla y León en 1504. Pero el 25 de septiembre de 1506, Felipe murió repentinamente, dejando atrás a su joven hijo y heredero Carlos, el futuro rey de España (bajo el nombre de Carlos I) y Sacro emperador (bajo el nombre de Carlos V), cuya custodia recayó en su tía, hija de Maximiliano, Margarita, quien se convirtió en el gobernante de los Países Bajos.

Guerra por la herencia bretona 
Después de ser elegido rey de Alemania en 1486, Maximiliano regresó a los Países Bajos. En 1488, el rey francés Carlos VIII declaró sus reclamaciones al ducado de Bretaña. Anteriormente, a la duquesa bretona Ana se le prometió a Maximiliano I como esposa, por lo que intervino en la cuestión de la herencia bretona. Comenzó una guerra en la que Maximiliano y Ana fueron apoyados por Inglaterra y Castilla.

En febrero de 1488, los habitantes de Brujas se rebelaron, y el propio Maximiliano fue apresado por ellos. Pronto Gante se unió a la sublevación. Maximiliano, para recibir su libertad, se vio obligado a firmar un tratado en mayo, que redujo significativamente sus derechos, abandonó la regencia e hizo las paces con Francia. Esto no tardó en ser aprovechado por Francia, que tomo ventaja y ocupó Bretaña. El emperador Federico III acudió en ayuda de su hijo con un ejército reclutado, pero los robos entre la población hicieron que muchas otras ciudades de Flandes se rebelaran. Como resultado, en 1489, Maximiliano, cansado de luchar, entregó la administración de los Países Bajos a su amigo y compañero de armas, el duque Alberto de Sajonia, y se trasladó a Alemania. El 13 de julio de 1489 en la batalla de Dixmünd, las tropas angloimperiales derrotaron a los rebeldes holandeses y pronto se restauró el poder de los Habsburgo.

Esto le permitió a Maximiliano volver a la cuestión bretona nuevamente y en 1490, durante la vida del padre de Ana de Bretaña, el duque Francisco II, Maximiliano recibió el consentimiento oficial para casarse. El 19 de diciembre de 1490, en Rennes, contrajo matrimonio con Ana de Bretaña, pero el propio Maximiliano, que resolvía problemas con el reino húngaro, no se apresuró a ir a Bretaña. Esto fue aprovechado por Ana de Beaujeu, regente del rey de Francia Carlos VIII comprometido con la joven hija de Maximiliano. No queriendo que Bretaña en posesión de Maximiliano y antes de que él llegara para completar el matrimonio, Ana y Carlos decidieron marchar hacia el ducado bajo el pretexto de que el rey era el señor de Bretaña y la duquesa estaba obligada a obtener su permiso para casarse. La campaña fue liderada por el joven rey. Capturó Rennes y exigió a Ana que se convirtiera en su esposa. El matrimonio se celebró el 6 de diciembre de 1491 en el Castillo de Langeais en el Loira, después de lo cual Bretaña se convirtió en parte del reino francés.

Este matrimonio fue condenado en toda Europa. En particular, el Papa Inocencio VIII también estaba insatisfecho, ya que Carlos no esperó el permiso para romper el compromiso anterior con Margarita. Humillado Maximiliano acusó a Carlos de deshonestidad y trató de difundir la fama del rey francés en todas partes. Sin embargo, tuvo que abandonar la guerra contra Francia, porque los príncipes imperiales se negaron a financiar su venganza personal. Sin embargo, Maximiliano logró recuperar Franco-Condado, derrotando a los franceses de Senlis en 1493, pero no pudo aprovechar su éxito. Por el Tratado de Senlis, Carlos se vio obligado a reconocer esta conquista, además, Francia reconoció oficialmente los derechos de los Habsburgo a gobernar en los Países Bajos.

Gobierno en Austria 
En 1487, el duque de Baviera-Múnich Alberto IV se casó con Cunegunda, la hermana de Maximiliano. Antes de esto, hizo una oferta al duque de Austria Anterior y conde de Tirol Segismundo, el primo de Maximiliano, para comprarle el condado, que era de importancia estratégica. Por este acuerdo Segismundo se libraría de numerosas deudas. Alberto consideraba el matrimonio con la hija del emperador como una especie de red de seguridad: Segismundo no tenía hijos y el emperador debía heredar su posesión, y al ser el marido de su hija, en nombre de su esposa, Alberto podía reclamar parte de la herencia. Al enterarse de los planes de su yerno, el emperador Federico enfureció y comenzó una guerra contra Alberto, al mismo tiempo, la Alianza de Ciudades de Suabia también se opuso a Alberto. El conflicto solo se resolvió gracias a la intervención de Maximiliano, quien persuadió a Segismundo a abandonar sus planes y, además, en 1490 cedió sus posesiones a Maximiliano. Alberto de Baviera se vio obligado a aceptar, como compensación, se le prometió que heredaría el ducado de Baviera-Landshut después de la muerte del duque Jorge, que no tenía descendencia. Al mismo tiempo, Maximiliano tuvo que mostrar habilidades diplomáticas para reconciliar a Alberto y Federico.

Después de la muerte de Federico III en 1493, Maximiliano se convirtió en el Archiduque de Austria, Estiria, Carintia y Carniola. Así, bajo el gobierno de Maximiliano, todas las tierras de los Habsburgo fueron reunidas, y la antigua división de la monarquía austriaca llegó a su fin. En 1500, después de la extinción de la Casa de Gorizia, Maximiliano I anexionó el Condado de Gorizia, incluyendo tierras en el Tirol Oriental, a sus posesiones.

Cuestión húngara 
Uno de los problemas que tuvo que enfrentar durante su reinado fueron las relaciones con Hungría. El rey Matías Corvino, aprovechando el impago por parte del emperador Federico III de la indemnización, en 1482 le declaró la guerra, la cual no tuvo éxito para Federico. En 1485, Matias conquistó Viena, que se convirtió en su nueva residencia. Al final de su reinado, Matias anexó la Baja Austria, Eslavonia, Estiria y Carintia, que antiguamente pertenecían a los Habsburgo, a sus posesiones. Después de trasladarse a Austria, Maximiliano se unió a la lucha, pero se dio cuenta de que se necesitaban grandes fondos para tener éxito en la lucha contra los húngaros. Al mismo tiempo, Matías se casó con la princesa napolitana Beatriz de Nápoles, que proporcionó a Hungría la ayuda del Reino de Nápoles.

Como resultado, Maximiliano decidió resolver el conflicto de manera pacífica. Tenía la intención de ofrecer a Matias Baja Austria, pero Federico III rechazó categóricamente esta propuesta. Sin embargo, la repentina muerte de Matias, que ocurrió el 6 de abril de 1490 en Viena, cambió todo. Maximiliano regresó a Viena e invadió las tierras húngaras con un ejército de mercenarios. Sin embargo, un motín entre estos le impidió desarrollar el éxito, por lo que tuvo que regresar. Como rey de Hungría finalmente se eligió al rey de Bohemia Vladislao II. Al mismo tiempo, Maximiliano logró insistir en que si Vladislao moría sin herederos, Hungría pasaría a los Habsburgo. El 7 de noviembre de 1491, fue firmado el Tratado de Presburgo, que puso fin por varias décadas a la guerra entre Hungría y Austria.

Una nueva etapa en la expansión del estado austriaco también se asocia con el nombre de Maximiliano I: en 1515 organizó una reunión en Viena con Vladislao II y Segismundo I, el rey de Polonia, representantes de la Dinastía Jagellón. Se llegó a un acuerdo sobre el matrimonio de la nieta de Maximiliano I, María, y el hijo de Vladislao II, Luis, y también sobre el matrimonio del nieto de Maximiliano Fernando con la hija de Vladislao II, Ana. Esta alianza dinástica permitió en 1526, después de la muerte de Luis II en la guerra con los turcos, anexar Hungría y Bohemia a las posesiones de los Habsburgo.

Disputas sobre la sucesión bávara 

En 1503, murió el duque de Baviera-Landshut Jorge El Sabio. Al no querer que su posesión fuera heredada por Alberto IV de Baviera-Múnich, poco antes de su muerte hizo un testamento en el que hizo a  Roberto del Palatinado, casado con su hija Isabel, su heredero. Sin embargo, Maximiliano en ese momento firmó un contrato con Alberto, quien tenía garantizada la herencia de Landshut. Como resultado, Alberto comenzó la guerra contra  Roberto, quien ocupó Landshut en nombre de su esposa. Alberto confirmó sus derechos por el hecho de que en Alemania la herencia de posesiones a través de la línea femenina viola las leyes existentes. Todos los intentos de Maximiliano para resolver el conflicto pacíficamente no tuvieron éxito.

En la guerra por la herencia Landshut que había estallado, Maximiliano se puso del lado de Alberto, el esposo de su hermana, y proscribió a Roberto, lo que solo avivo el conflicto. Ruperto fue apoyado por su padre, elector del Palatinado Felipe, y por el rey de Bohemia. La guerra continuó con éxito variable, devastando los territorios afectados. En agosto de 1504,  Roberto fue asesinado en la batalla de Landshut. Sin embargo, la paz llegó solo en septiembre después de que un ejército liderado por Maximiliano derrotó a las tropas checo-palatinas en la batalla de Wenzenbach (cerca de Ratisbona), y Maximiliano, quien escapó milagrosamente de la muerte, se mostró como un valiente guerrero.

El resultado de la guerra fue que Alberto IV unió las tierras bávaras en sus manos. Al mismo tiempo, Maximiliano adjuntó a sus posesiones una parte del Tirol, anteriormente perteneciente a Baviera (Kufstein, Rattenberg, Kitzbühel, Zillertal, así como el área alrededor de Mondsee).

Una vez más, Maximiliano tuvo que intervenir en los asuntos bávaros después de la muerte de Alberto IV en 1508. Poco antes de su muerte, Alberto emitió una nueva ley sobre la herencia de las tierras bávaras por derecho de primogenitura. Temerosa del conflicto entre los hijos, la viuda de Alberto Cunegunda apeló a su hermano para que cambiara la ley, permitiendo la herencia a los hijos menores, lo que hizo Maximiliano. Sin embargo, finalmente, los dos hijos menores de Alberto compartieron el poder con hermano mayor Guillermo IV de Baviera.

Reformas 
El gobierno de Maximiliano fue de gran importancia para el desarrollo del estado austriaco. El Archiduque lanzó un amplio programa para transformar la administración pública del país. Ya en 1493, las tierras austriacas se dividieron en dos distritos: Alta Austria (Tirol y Austria Anterior) y Baja Austria (Austria, Estiria, Carintia, Carniola). En cada una de las partes se creó un gobierno separado, incluido el gobernador designado por el archiduque y sus asesores. En Viena, se organizó un solo tesoro para todas las tierras (que luego se transfirió a Innsbruck) y la administración contable. En 1498, Maximiliano creó todo un sistema de órganos supremos de gobierno. Los departamentos militares de todas las tierras austriacas también se unieron. Como resultado, se organizó un nuevo sistema centralizado de gobierno y se sentaron las bases para unir las posesiones genéricas de los Habsburgo en un solo estado austriaco.

Las reformas de Maximiliano I, sin embargo, causaron resistencia por parte de los estados. En 1502, en un solo Landtag de las tierras bajas de Austria, la nobleza se pronunció enérgicamente contra las aspiraciones de centralización del Archiduque. Maximiliano, que tenía una gran necesidad de recursos financieros para librar guerras con los turcos y en Italia, se vio obligado a hacer concesiones y restaurar los derechos judiciales de los estados. En 1518 representantes del Landtag fueron incluidos en el Consejo Nadvorny. Por lo tanto, las reformas administrativas no se completaron, pero contribuyeron al fortalecimiento del poder estatal en Austria y permitieron crear un sistema burocrático efectivo en el futuro.

Reinado en el Sacro Imperio Romano. Reforma Imperial 
A diferencia de su padre, el indeciso y desafortunado Federico III, Maximiliano ya en su juventud demostró ser un estadista enérgico, capaz de fortalecer el poder real e implementar las urgentes transformaciones de los sistemas estatales arcaicos de Alemania y Austria. Ya en la década de 1480, el emperador Federico III, que había alcanzado los 70 años de edad, fue eliminado de la administración de sus posesiones y le entregó las riendas del gobierno a su hijo. Y en 1486, Federico en Fráncfort reunió a seis electores (solo el rey de Bohemia estuvo ausente ), quienes el 16 de febrero eligió a Maximiliano como rey de Alemania. Al mismo tiempo, en violación de la Bula de Oro, se celebraron elecciones en presencia del emperador. La coronación tuvo lugar el 9 de abril en Aquisgrán.

Desde el momento de su elección como rey de Alemania, participó activamente en la gestión del imperio. Al mismo tiempo, tuvo que luchar contra el rey de Francia, que había formado una alianza contra el nuevo rey de Inglaterra, Enrique VII, y también con el rey de Hungría, Matias Corvino, el enemigo de los Habsburgo.

Después de la muerte de su padre el 19 de agosto de 1493, todo el poder en el Imperio pasó a Maximiliano. Para entonces, el sistema de gestión del imperio estaba en profunda crisis: en Alemania, para entonces, se habían formado varios cientos de estados con distintos niveles de independencia y con diferentes posibilidades financieras y militares, la influencia del emperador sobre estos príncipes del imperio resultó obsoleta e ineficaz. Los principales principados tenían en realidad una política exterior independiente, mientras intentaban subyugar las posesiones vecinas de los caballeros y las ciudades imperiales, que formaban la base de las fuerzas armadas y el presupuesto del imperio. Federico III, aunque admiraba a su hijo, a menudo tenía desacuerdos con el. Entonces, Federico se opuso categóricamente a las reformas que Maximiliano intentó llevar a cabo.

En 1495, Maximiliano I convocó un Reichstag general del Sacro Imperio Romano en Worms, para el cual presentó un borrador de la reforma del gobierno del imperio. Como resultado de la discusión, se adoptó la llamada "Reforma imperial" (Reichsreform). Alemania se dividió en seis Círculos imperiales (en 1512 se les agregaron cuatro más). La asamblea del círculo se convirtió en el órgano rector del mismo, en el que todas las entidades estatales del círculo tenían derecho a participar: principados seculares y religiosos, caballeros imperiales y ciudades libres. Cada formación estatal tenía un voto (en algunos círculos esto aseguraba el predominio de caballeros imperiales, pequeños principados y ciudades que constituían el apoyo principal del emperador). Los círculos se ocuparon de la construcción militar, la organización de la defensa, el reclutamiento del ejército y la distribución y recaudación de los impuestos imperiales. De gran importancia fue también la creación de la Corte Suprema Imperial, la autoridad judicial suprema de Alemania, que se ha convertido en uno de los principales instrumentos de influencia del emperador sobre los príncipes territoriales y el mecanismo de una política unificada en todas las entidades públicas del imperio.

Sin embargo, los intentos de Maximiliano de profundizar la reforma del imperio y crear cuerpos ejecutivos unificados, así como un ejército imperial unificado, fracasaron: los príncipes del imperio se opusieron y no permitieron que el emperador aprobara estas propuestas a través del Reichstag. Además, las clases imperiales se negaron a financiar sus campañas italianas (ver más abajo), lo que debilitó dramáticamente la posición del emperador en la arena internacional y en el propio imperio. Consciente de la debilidad institucional del poder imperial en Alemania, Maximiliano I continuó la política de sus predecesores en el aislamiento de la monarquía austriaca del imperio: apoyándose en el «Privilegium Maius» de 1453 el como archiduque de Austria, se negó a participar en la financiación de las instituciones imperiales y no permitió que se aplicaran impuestos imperiales a las tierras austriacas. Los ducados austríacos no participaron en el trabajo del Reichstag imperial y otros órganos comunes. Austria se colocó realmente fuera del imperio, amplió su independencia. Casi toda la política de Maximiliano I se llevó a cabo principalmente en interés de Austria y la dinastía de los Habsburgo, y solo de forma secundaria, en Alemania.

De gran importancia para la constitución del Sacro Imperio Romano fue también el rechazo del principio de la necesidad de la coronación del emperador por parte del Papa para legitimar sus derechos al título de emperador. En 1508, intentó una expedición a Roma para su coronación, pero su paso no fue aprobado por los venecianos que controlaban las rutas de Alemania a Italia. El 4 de febrero de 1508 en una ceremonia festiva en Trient, fue proclamado emperador. El papa Julio II, a quien Maximiliano I necesitaba desesperadamente para crear una amplia coalición contra Venecia, le permitió usar el título de "emperador electo". Otros sucesores de Maximiliano I (excepto Carlos V) ya no buscaron una coronación, ya que el derecho imperial incluía la disposición de que la elección misma del rey alemán como electo lo hacía emperador.

Guerras Italianas 

Maximiliano I, a diferencia de sus predecesores, no tenía reclamaciones sobre Italia. El 24 de agosto de 1493, Maximiliano firmó en Innsbruck un contrato de matrimonio con Bianca Maria Sforza, hija de Galeazzo Maria Sforza, duque de Milán, sobrina y potencial heredera de Ludovico Sforza, el gobernante de facto de Milán. La ceremonia en sí tuvo lugar en noviembre de 1493 en Milán (por poder) y en marzo de 1494 en Tirol. Este matrimonio le trajo una rica dote, pero la mayor parte del dinero fue para pagar las deudas de Maximilian. También Maximiliano adquirió los derechos del ducado de Milán.

En marzo de 1495, Maximiliano I se unió a la Liga Santa anti-francesa, que también incluía a España, la República de Venecia, el Ducado de Milán y los Estados papales. Al mismo tiempo, Maximiliano pudo negociar una tregua con la República de Venecia, con la que el Imperio se había enfrentado durante mucho tiempo por las ciudades comerciales de propiedad de los Habsburgo en la costa adriática, que Venecia intentaba anexar. Sin embargo, como resultado, en 1494, el ejército del rey Carlos VIII de Francia invadió Italia, y se apoderó del Reino de Nápoles con poca o ninguna resistencia. Esto marcó el comienzo de una larga guerra italiana, que durante casi medio siglo determinó las políticas de los principales estados europeos. Pero Carlos no logró establecerse en Italia, ya que el ejército de la Liga logró expulsarlo.

Sin embargo, en 1499, los franceses, habiendo asegurado la neutralidad de Felipe el Hermoso, volvieron a entrar en Italia y ocuparon Milán. Maximiliano en ese momento estaba absorto en la guerra con la Confederación Suiza, que terminó, sin embargo, muy mal: en la Batalla de Dornach, las tropas imperiales fueron derrotadas por los suizos y en la paz de Basilea en 1499 el emperador reconoció la independencia de Suiza no solo de los Habsburgo, sino también del imperio. Una vez completadas las Guerras Suizas, Maximiliano I brindó asistencia militar al Duque Ludovico el Moro, quien en 1500 logró recuperar Milán. Pero pronto los franceses derrotaron al ejército milanés, capturaron a Ludovico y se establecieron firmemente en Lombardía. El rey francés Luis XII fue capaz de sacar por un tiempo al emperador de la lucha por Italia mediante un acuerdo sobre el matrimonio del nieto de Maximiliano Carlos y su hija Claudia, prometiendo el ducado de Borgoña y Milán. En abril de 1505, Maximiliano le otorgó a Luis XII una investidura sobre el ducado de Milán.

La alianza franco-imperial fue disuelta por una iniciativa francesa en 1506, pero al principio el asunto no alcanzó un choque armado. En 1508, las tropas de la República de Venecia no permitieron que el emperador fuera coronado en Roma y obligaron a Maximiliano a ceder a Venecia varios territorios en Istria y Friuli. La agresividad de la república llevó a la formación de la Liga de Cambrai anti-veneciana, dirigida por el Papa Julio II y el rey de Francia, a la que se unió el emperador. El ejército francés en 1509 ganó una serie de victorias decisivas sobre las fuerzas de Venecia, pero alarmó al Papa, quien, junto con Maximiliano y Venecia en 1510 organizó la Liga Santa contra Francia.

La participación del emperador en las guerras subsiguientes fue extremadamente limitada: los príncipes imperiales se negaron a financiar sus campañas, y sus propios ingresos de las tierras de los Habsburgo no fueron suficientes para organizar grandes unidades militares. Maximiliano trato de encontrar fondos de otras maneras: colocó las minas de plata de Tirol en la banca de los Fuggers, que luego desempeñó un papel extremadamente negativo en el desarrollo económico de la región, y también recurrió activamente a préstamos del rey inglés. A pesar de las dificultades financieras, fue Maximiliano I quien se convirtió en el creador de un nuevo tipo de ejército: las tropas contratadas de los landsknechts, quienes reemplazaron a las milicias feudales y pronto se convirtieron en la principal fuerza militar en todos los estados europeos. Su nombre también está asociado con el inicio del comercio activo de soldados alemanes proporcionado a países extranjeros más ricos por una tarifa. Al mismo tiempo, las campañas militares del emperador fueron extremadamente infructuosas: en 1511 intentó sin éxito organizar la resistencia a la ofensiva francesa en Artois, y en 1515 emprendió una campaña contra Milán, que fracaso incluso antes de llegar a las cercanías de la ciudad. Como resultado, se estableció la hegemonía de Francia en el norte de Italia y el emperador perdió toda influencia en los asuntos italianos.

Últimos años 
La muerte del rey de Aragón, Fernando II, el 23 de enero de 1516, permitió a Carlos, el nieto mayor de Maximiliano, convertirse en el soberano del reino de Castilla y la corona de Aragón. Deseando proporcionar a Carlos la corona imperial y al no poder continuar la lucha con Francia, Maximiliano hizo las paces, aunque en forma temporal, con el rey francés Francisco I. También hizo posible centrarse en la defensa contra Venecia.

Una de las principales prioridades de la actividad de Maximiliano en sus últimos años fue la política hacia los territorios del Cercano Oriente, que incluía hacer una especie de nueva cruzada militar y religiosa contra los turcos, por lo que para lograr este propósito  decidió tratar de establecer una alianza con el Gran Duque de Moscú Basilio III, para ello enviaría a su amigo cercano Sigismund von Herberstein, como embajador. Además, el Papa León X deseoso de contener las ambiciones de los otomanos, apeló a los soberanos europeos para que se sumaran a ese proyecto, pero ninguno mostró interés en la campaña, muy a pesar de que los otomanos eran una gran amenaza contra los pueblos de Europa.

Maximiliano murió el 12 de enero de 1519 en Wels. Su cuerpo fue enterrado bajo los escalones del altar de la capilla de San Jorge en Neustadt, y su corazón fue enterrado en Brujas junto a su primera esposa, María de Borgoña.

Movimiento humanista 
Durante el reinado de Maximiliano I en Alemania, se observó el florecimiento del movimiento humanista. Las ideas de Erasmo de Róterdam y el círculo de humanistas de Erfurt, ganaron fama europea. El emperador apoyó las artes, las ciencias y las nuevas ideas filosóficas. Joachim Vadian, Stiborius, Georg Tannstätter trabajaron en su corte, y el humanista austriaco Johann Kuspian fue nombrado profesor en la Universidad de Viena. La liberación de los dogmas ideológicos de la iglesia dio como resultado en 1517 un discurso de Martín Lutero en Wittenberg, que marcó el comienzo Reformas en Europa.

Cualidades personales 
Maximiliano siempre prestó gran atención a los ejercicios físicos, a la caza y tenía tal fuerza física que se contaban leyendas sobre ella. Fue un destacado luchador de torneos y un reconocido conocedor de las reglas de torneos, que se reflejó en la obra Freudal (Freydal, 1512-1515) realizada bajo su guía personal, que contiene 255 grabados con peleas, incluida la participación personal del emperador.

Matrimonios y descendencia 
Maximiliano se casó tres veces:
 Con María de Borgoña en 1477, cuando todavía era archiduque de Austria. Descendencia:
 Felipe «el Hermoso» (1478-1506)
 Margarita de Austria (1480-1530)

 Con Ana de Bretaña. Durante la guerra de Bretaña (1487-1491), la duquesa Ana requirió un esposo, de preferencia contra Francia y lo suficientemente poderoso como para mantener la independencia bretona. Su matrimonio con Maximiliano, que tuvo lugar en Rennes por poderes el 19 de diciembre de 1490, fue considerado por los franceses como una grave provocación que no solo violaba el Tratado de Verger (el rey de Francia no había dado su consentimiento para el matrimonio), sino que también ponía el gobierno de Bretaña en las manos de un enemigo de Francia. La primavera de 1491 trajo éxitos para los franceses y su general La Trémoille, y Carlos VIII de Francia llegó a poner sitio a Rennes. Ana se casó con el rey de Francia en 1491 y el matrimonio con Maximiliano fue declarado nulo en 1492.

 Con Blanca María Sforza, hija del duque de Milán Galeazo María Sforza, en 1494. No tuvo descendencia.

Ancestros

En la ficción

Series de televisión

Largometrajes

Títulos

Notas

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20140702191023/http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=maximiliano-i-emperador-del-sacro-imperio
 https://www.lavanguardia.com/historiayvida/maximiliano-i-de-habsburgo-y-sus-proyectos_12844_102.html

Enlaces externos 

 López Poza, Sagrario, “Divisas del emperador Maximiliano I de Austria”, Janus 10 (2021), pp. 319-349. <DOI: https://doi.org/10.51472/JESO20211018>

Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Casa de Austria
Sforza
Duques de Güeldres
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro
Duques de Austria
Duques de Carintia
Condes del Tirol
Duques de Estiria
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Wels